

Persone
 Federico Turrini (1987) – nuotatore italiano
 Ferdinando Gasparo Turrini (1745-1820 circa) – organista e compositore italiano
 Francesco Turrini (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giordano Turrini (1942) – ex pistard e ciclista su strada italiano
 Giuseppe Turrini (1826-1899) – orientalista italiano
 Leo Turrini (1960) – giornalista e scrittore italiano
 Peter Turrini (1944) – poeta e drammaturgo austriaco

Altro
 11803 Turrini – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Torrini
 Turini